Флаг муниципального образования Бо́лховский райо́н Орловской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 9 июля 2010 года, является официальным символом Болховского района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6351.

Флаг Болховского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос — голубой (1/3 площади полотнища) и зелёной (2/3 площади полотнища); на полотнище воспроизведены фигуры из герба района: на голубой полосе жёлтая церковная главка между двух жёлтых колоколов, по линии разделения полос белый меч, а на зелёной полосе — букет, перевязанный красной лентой, из трёх жёлтых колосьев и двух жёлтых стеблей гречихи с белыми цветами».

Обоснование символики 
Меч — символ защиты и справедливости, воплощает отвагу, твёрдость духа, власть, свободу. На флаге Болховского района меч символизирует ратные подвиги русских воинов с XVI века до тяжёлых боёв в ходе Курской битвы 1943 года.

В районе в начале XX века было более 70 церквей и храмов, в настоящее время многие из них возрождаются. Крест на куполе символизирует православную веру, так как Болховский район является центром духовной культуры Орловщины. Колокола символизируют духовность, уважение, гармонию. Своим звоном колокола призваны нести радость людям. Вокруг них сконцентрирована чистая и светлая аура. Наши предки с гордостью рассказывают о колокольном перезвоне, начинавшемся с монастырской горки. В него вливался перезвон колоколов всех церквей, они словно вторили друг другу.

Хозяйственная жизнь района отражена жёлтыми колосьями пшеницы и гречихи, исторически выращиваемой в районе сельскохозяйственной культуры. Красная лента, связывающая колосья и гречиху — символ единства.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, величия, интеллекта и прозрения. Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, благородства, мира.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением колокола